A prova da Carabina deitado a 50 m masculino do tiro dos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 foi disputada no dia 15 de agosto no Hall de Tiro de Pequim.

Medalhistas

Qualificação

Final

Referências 
 

Eventos do tiro nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008